Houldah ou Hulda est une prophétesse juive ;
 Houlda ou Hulda est un kibboutz;
 Hulda est un opéra de César Franck.